Puchar Ameryki Północnej w snowboardzie w sezonie 2014/2015 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten początkowo miał rozpocząć się 10 listopada 2014 roku w amerykańskim Copper Mountain w zawodach giganta, ale zawody zostały odwołane. Więc inauguracja sezonu zaczęła się dopiero 6 grudnia w amerykańskim Buck Hill. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 2 kwietnia 2015 roku w kanadyjskim Big White.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Bibliografia 
 Kalendarz zawodów
 Wyniki zawodów

2014 w sportach zimowych
2015 w sportach zimowych
2014 w Stanach Zjednoczonych
2015 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie
2015 w Kanadzie
Puchar Ameryki Północnej w snowboardzie